Navès ist der Name folgender geografischer Orte:
 Navès (Tarn), französische Gemeinde in Okzitanien
 Navès (Lleida), spanische Gemeinde in Katalonien

Siehe auch:
 Naves